Žvetuljina može označavati:
 Žvetuljina (mahunarke), roščićava piskavica, Trigonella esculenta Willd., biljna vrsta iz porodice Fabaceae
 Žvetuljina (glavočike), gorska moravka, Arnica montana L., biljna vrsta iz porodice Asteraceae 
 Žvetuljina (tisovke), šumska tisa, Taxus baccata L., biljna vrsta iz porodice Taxaceae